Torneo Apertura 2020 puede referirse a:

Torneos deportivos 
 Torneo Apertura 2020 en Bolivia.
 Torneo Apertura 2020 en Costa Rica.
 Torneo Apertura 2020 en El Salvador.
 Torneo Apertura 2020 en Guatemala.
 Série d'Ouverture 2020 en Haití.
 Torneo Apertura 2020 en Honduras.
 Torneo Apertura 2020 en México.
 Torneo Apertura 2020 en Nicaragua.
 Torneo Apertura 2020 en Panamá.
 Torneo Apertura 2020 en Perú.
 Torneo Apertura 2020 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2020 en Uruguay.

Véase también
 Torneo Apertura 2019,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2020,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2021,  desambiguación.